

Patronyme 

 Delia Boccardo (1948 -), actrice italienne ;
 Gerolamo Boccardo (1829-1904), économiste et un homme politique italien
 Jean-Marie Boccardo (1848 - 1913), prêtre italien ;
 Gianfrancesco Boccardo (1445-1505), philologue italien ;
 Jean-Pierre Boccardo (1942 - 2019), athlète français ;
 Renato Boccardo (1952 -), archevêque italien ;
 Waldyr Geraldo Boccardo (1936 - 2018), ancien joueur de basket-ball brésilien.

Économie 
 Boccardo, ex-constructeur français de motos.